Берёзовка () — село в Гайворонском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 272 человека. Почтовый индекс — 26335. Телефонный код — 5254. Код КОАТУУ — 3521187602.

Местный совет 
26335, Кировоградская обл., Гайворонский р-н, с. Чемерполь, ул. Центральная, 3

Ссылки 
 Берёзовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Гайворонского района